Op de 97e editie van het Australian Open 2009 speelden de mannen in het enkelspel van 15 januari tot en met 1 februari 2009. De als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal won het toernooi voor de eerste keer door in de finale met 7–5, 3–6, 7–6, 3–6 en 6–2 te winnen van de als tweede geplaatste Zwitser Roger Federer.

De halvefinalepartij tussen Rafael Nadal en Fernando Verdasco duurde 5 uur en 14 minuten, en was daarmee de langste partij in de geschiedenis van het Australian Open. Dit record werd op 29 januari 2012 gebroken door de finalepartij tussen Rafael Nadal en Novak Đoković – deze duurde 5 uur en 53 minuten; Đoković won.

Geplaatste spelers  
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2009